Jadera (Idassa), liburnijsko naselje iz kojeg se razvio današnji Zadar
 Idassa (narod), narod koji živi u Beninu